Gymnasium Sacre Coeur steht für:

 Sacré Coeur Graz
 Sacré Coeur Pressbaum
 Sacré Coeur Wien
 Sacré Coeur Riedenburg